Фінал Кубка УЄФА 1977—1978 — фінал сьомого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став голландський ПСВ, що обіграв французьку «Бастію» із загальним рахунком 3-0 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 3–0 на користь ПСВ

Посилання 
 Кубок УЄФА 1977-78 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1977-78 на сайті RSSSF

1978 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 26 квітня
Квітень 1978